Pollard kan avse

Personer med efternamnet Pollard
 Albert Pollard (1869–1948), brittisk historiker
 Charles Louis Pollard (1872–1945), amerikansk botanist
 Fred G. Pollard (1918–2003), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Virginia
 Fritz Pollard, Jr. (1915–2003), amerikansk häcklöpare
 John Garland Pollard (1871–1937), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Virginia
 Michael J. Pollard (1939–2019), amerikansk skådespelare
 Suzie Pollard (född 1980), kanadensisk skådespelare

Geografi

USA 

 Pollard, Arkansas, ort i Clay County, 
 Pollard, Alabama, ort i Escambia County,

Se även
 Mount Pollard, flera platser

Robotskapade USAförgreningar
Engelska efternamn
Efternamnsförgreningssidor